Jaén (Spanje), een stad in Spanje
Jaén (provincie van Spanje), een provincie in Spanje
Taifa Jaén, een voormalig emiraat in Al-Andalus
Jaen (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
Jaén (provincie van Peru), een provincie in Cajamarca Region in Peru
Jaén (Peru), een stad in Peru